Mouvement démocrate est le nom de plusieurs partis politiques :
 Mouvement démocrate (MoDem), en France ;
 Mouvement démocrate, en Inde ;
 Mouvement démocrate, en Israël ;
 Mouvement démocrate du Japon (PDJ), au Japon ;
 Mouvement démocrate, au Népal ;
 Mouvement démocrate, à Saint-Marin.

Mouvement démocratie nouvelle, à Québec.